Bei der Festung Marcellae gab es:

 die Schlacht von Marcellae (756) und 
 die Schlacht von Marcellae (792)